Naturschutzgebiet Hamorsbruch steht für:

 Naturschutzgebiet Hamorsbruch (Meschede) in Meschede, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Hamorsbruch (Warstein) in Warstein, Nordrhein-Westfalen